Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2016 () проводился с 31 марта по 3 апреля 2016 в городе Саскатун (провинция Саскачеван). Чемпионат проводился в 4-й раз.

Команда-победитель чемпионата получала право представлять Канаду как «Команда Канады» () на чемпионате мира 2016, который прошёл в апреле 2016 в городе Карлстад (Швеция).

Формат турнира 
На первом, групповом этапе () команды разбиваются на 4 группы по 8 команд и играют по круговой системе в один круг. Три лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф. На этапе плей-офф, проводимом по олимпийской системе, в первом «раунде 12 команд» () встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места. Победители «раунда 12 команд» выходят в четвертьфиналы, где встречаются с командами, занявшими в группах 1-е место. Победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах, победители полуфиналов — в финале. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 
В чемпионате участвуют следующие команды:

Чемпионы провинций и территорий

Остальные команды

Результаты соревнований

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф напрямую в четвертьфиналы.
  Проходят в плей-офф в «раунд 12 команд» (1/8 финала).

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2016

Спорт в Канаде в 2016 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Саскатуне
Март 2016 года
Апрель 2016 года